50-й выпуск  Тиррено — Адриатико — шоссейной многодневной велогонки по дорогам Италии между побережьями Тирренского и Адриатического морей. Гонка прошла с 11 по 17 марта 2015 года в рамках Мирового тура UCI 2015. Победу одержал колумбийский велогонщик Наиро Кинтана.

Участники 
Автоматически приглашения на гонку получили 18 команд категории UCI WorldTeam. Также организаторами были предоставлены специальные приглашения (уайлд-кард) для 5 проконтинентальных команд. Всего на старт соревнования вышли 175 гонщиков. До финиша гонки доехали 138 спортсменов.

Маршрут 
Гонка состояла из 7 этапов общей протяженностью 1004,3 километра. Первоначально она должна была начаться с 22-километровой командной разделки вокруг Лидо ди Камайоре. Ожидалось, что этот этап будет трудным и приведёт к значительным временным разрывам в общем зачёте. Однако сильный ветер и дождь за неделю до старта вынудили организаторов гонки RCS Sport изменить маршрут этапа. Хотя место старта и финиша не изменились, этап был укорочен — сначала до 5,7 км, а затем до 5,4 км. Также его формат был изменён на индивидуальную разделку. Предполагалось, что это приведет к меньшим разрывам; особенно сильно это сказалось на австралийской команде , которая привезла большую часть своего состава с прицелом на командную гонку. Заключительный этап так же проходили в формате индивидуальной раздельной гонки.

Ход гонки

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Этап 4

Этап 5

Этап 6

Этап 7

Лидеры классификаций

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Тиррено — Адриатико 2015 на FirstCycling
 
 
 
 
 

2015 год в велоспорте
Спорт в Италии в 2015 году
Март 2015 года